Sief steht für:
 Sief, eine kleine Siedlung bei Walheim und Schmithof, zugehörig zur Stadt Aachen
 Sief, auch Siefen, Seifen oder Siepen (Geographie), Bezeichnung für ein enges, schluchtenartiges Waldtal mit kleinem Rinnsal, feuchtes Bachtal
 Sief, alte Bezeichnung für eine Arzneiform, siehe Ophthalmikum#Geschichte
 Monte Sief, ein 2424 m hoher Berg in den Dolomiten
 SIEF, Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore

Sief ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Saïdi-Sief (* 1978), algerischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Ivo Rossi Sief (* 1949), italienischer Bildender Künstler

Siehe auch:
 Sieff
 SIF